Die Baureihe 485 bezeichnet:

 Triebfahrzeuge deutscher Eisenbahnen
 Baureihe 485 der Deutschen Bundesbahn, bis 1970 als Baureihe ET 85,
 Baureihe 485 der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bahn, bis 1992 als Baureihe 270